Битва при Ла-Рошели — морское сражение, состоявшееся 22 июня 1372 года между франко-кастильским и английским флотом. Кастильский флот состоял из 22 галер, в то время как англичане располагали 50 судами. Франко-кастильские войска одержали в этом сражении уверенную победу, наголову разгромив английский флот. Французы впервые со времени гибели французского флота при Слейсе в 1340 году смогли ликвидировать превосходство англичан на море.

Кастильский флот под руководством генуэзца Амбросио Бокканегры был послан в экспедицию против англичан с целью уничтожения английской флотилии под крепостью Ла-Рошель, осаждаемой французскими войсками. Английским флотом командовал Джон Гастингс.

Сражение между английским и кастильским флотом состоялось 22 июня. Различные источники, большей частью предвзятые, предлагают различные реконструкции этой морской битвы. Как бы то ни было, франко-кастильские войска одержали в этом сражении решительную победу, захватив при этом сундуки с 12 000 фунтов стерлингов. Гастингс вместе с 400 рыцарями и 8 000 солдат попал в плен.

Литература 
 Fernández Duro, Cesáreo: La marina de Castilla (cap. IX: Batalla de La Rochela), Madrid, 1995, ISBN 978-84-86228-04-0

Ссылки 
 Бой при Ла Рошели (22-23 Июня 1372 г.)
 Т. Хартбол Битвы мировой истории

Морские сражения Англии
Морские сражения Франции
Сражения в Атлантическом океане
Морские сражения Испании
Ла-Рошель
Морские сражения XIV века
Сражения 1372 года
Сражения Англии во время правления Эдуарда III